Серия А 1947/1948 () — 16-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 14 сентября 1947 года и завершился 4 июля 1948 года. В 5-й раз в своей истории победителем турнира стал «Торино». Единственный раз в истории лиги сразу три клуба стали вице-чемпионами страны.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1947/1948
Футбол в Италии в 1947 году
Футбол в Италии в 1948 году